Arrowhead Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arrowhead Mountain (Arizona)
 Arrowhead Mountain (Colorado)
 Arrowhead Mountain (Kalifornien)
 Arrowhead Mountain (Beaverhead County, Montana)
 Arrowhead Mountain (Flathead County, Montana)
 Arrowhead Mountain (Vermont)
 Arrowhead Mountain (Washington)
 Arrowhead Mountain (Nunavut)